William Foster (1744-1797), évêque de l'Église d'Irlande ;
 William C. Foster (1880-1923), directeur de la photographie américain ;
 William Z. Foster (1881-1961), syndicaliste et secrétaire général du PC des États-Unis ;
 William Foster (1890-1963), nageur britannique.